33-й Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 9 — 10 января 1932 года в Давосе (Швейцария). Чемпионат проводился на четырёх дистанциях: 500 метров — 1500 метров — 5000 метров — 10000 метров. В соревнованиях принимали участие только мужчины — 14 конькобежцев из 7 стран. Четырёхкратным чемпионом Европы стал финский скороход Клас Тунберг, призёрами — Осси Бломквист (Финляндия) и Рудольф Ридл (Австрия).

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS = не вышел на старт на дистанции
 DQ =дисквалифицирован

Чемпионаты Европы по конькобежному спорту
Чемпионаты Европы в 1932 году
Январь 1932 года
Международные спортивные соревнования в Давосе
Спорт в Швейцарии в 1932 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Швейцарии
Чемпионаты Европы в Швейцарии